The Last Hard Men — студийный альбом 1998 года, супергруппы The Last Hard Men, состоящей из Себастьяна Баха (ех-Skid Row), гитариста Джимми Флемиона (Frogs), Келли Дил (The Breeders) и барабанщика Джимми Чемберлина из The Smashing Pumpkins. Диск был переиздан на Spitfire Records в 2001 году.

Об альбоме 
The Last Hard Men записали полноформатный альбом под одноименным с группой названием, и подписали его на Atlantic Records, которые, в свою очередь, решили затем не издавать его. В 1998 этот диск был издан на Nice Records Келли Дила, однако не принёс никакого успеха и был напечатан очень ограниченным тиражом всего в 1000 копий. Должно быть, он был продан исключительно по почтовым заказам. Впоследствии диск был переиздан на Spitfire Records 4 сентября 2001 года. В настоящее время доступен на Amazon и iTunes.

Группа записала саундтрек к фильму Крик — кавер на Элиса Купера «School’s Out».

Список композиций

Версия 1998 
Тираж 1000 копий.
The Last Hard Men
Fucked Over Jesus
That Very Night
'Interlude - Sebastian Bach QuestionsThe Most Powerful Man in the World
Sleep
Baby, I'm KingInterlude - Kelley Deal QuestionsWho Made You Do It
"If You Wanna Rock, Go To The Quarry" – 2:31
Spider Love
I Hate The Way You WalkInterlude - Jimmy Flemion QuestionsWhen the Longing Goes Away
Candy Comes
Play in the CloudsInterlude - Jimmy Chamberlin QuestionsSatan's in the Manager
Destiny
MailInterlude Версия 2001 
 Sebastian Bach Interview Sleep
 School's Out (Alice Cooper cover)
 Kelley Deal Interview The Last Hard Men
 Who Made You Do It?
 Candy Comes
 The Most Powerful Man in the World
 That Very Night
 Play In The Clouds
 Satan's in the Manger
 In Search of the Peace of Mind (Scorpions cover)
 Fan Mail
 Jimmy Chamberlin Interview I Enjoy Being a Girl
 Spider Love
 When the Longing Goes Away
 I Hate The Way You Walk
 Jimmy Flemion Interview If You Want to Rock, Go to the Quarry
 Baby, I'm King
 Final Interview''
 Who Made You Do It? (II)

Примечания 

Альбомы 1998 года
Альбомы 2001 года
Альбомы хеви-метала